Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma Hingis ha deciso di non partecipare. Mirza ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands.

Le due hanno conquistato il titolo superando in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)

 Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (semifinale)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)

Wildcard 
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2017